Просјек може бити:

 Просјек (Прњавор), насељено мјесто у општини Прњавор, Република Српска, БиХ
 Просјек (Равно), насељено мјесто у општини Равно, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Просјек (Липтовски Микулаш), насељено мјесто у округу Липтовски Микулаш, Жилински крај, Словачка Република